

Persone
 Azai Hisamasa – daimyō giapponese
 Azai Nagamasa – militare giapponese
 Azai Sukemasa – daimyō giapponese

Altro
 Clan Azai – clan di samurai del medioevo giapponese